Хадик:
 Хадик, Андраш фон Футак (1710—1790), граф, австрийский фельдмаршал, участник Семилетней войны.
 Хадик, Карл (1756—1800), граф — австрийский фельдмаршал-лейтенант. Его корпус обеспечивал связь армии Суворова с армией эрцгерцога Карла во время Итальянского похода Суворова.